Макс Фрай — литературный псевдоним сначала двух писателей, Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина, впоследствии Светлана Мартынчик писала самостоятельно.  В серии «Лабиринты Ехо», «Хроники Ехо» и «Сновидения Ехо» входят около 40 повестей, где от первого лица рассказывается о приключениях обычного, на первый взгляд, молодого человека, который резко меняет свою жизнь, дав согласие на предложение своего нового знакомого из снов — переехать в другой мир и поступить к нему на службу. Таким образом, Макс Фрай является и псевдонимом, и главным действующим лицом. Некоторые причины, по которым главный герой является одновременно и автором книг, раскрываются позже.
Жанровая принадлежность книг Макса Фрая может быть определена как мениппея, чему способствуем совмещение смешного и серьёзного, смешение обыденности и фантазии, полифоничность произведения и т. д. Особенно наглядным примером является роман «Мой Рагнарёк».

Макс Фрай как литературный псевдоним 
Книжный цикл был написан Светланой Мартынчик в соавторстве с Игорем Стёпиным и опубликован под псевдонимом «Макс Фрай». Авторы сохраняли некоторую анонимность, не раскрывая псевдоним и не появляясь на публике именно как авторы романов (при этом они были известны как художники). На сайте «Физиономии русского Интернета» под именем Макса Фрая красовался портрет неизвестного негра. Вкупе с шутками издательства «Азбука» о том, что Макс Фрай — голубоглазый негр, это служило пищей слухам, что под псевдонимом пишут «литературные негры».

Мария Захарова отмечает, что характерная для текстов Макса Фрая языковая игра проявляется и в выборе псевдонима: «например, Макс Фрай — max frei (нем.) — „максимально свободно“» и «важно отметить, что и Макс Фрай, и Хольм Ван Зайчик — вымышленные, „игровые“, псевдонимы русскоязычных авторов»''''.

 Раскрытие псевдонима 
Изначально имена настоящих авторов не афишировались, хотя на книгах Максима Фрая (вначале имя писалось полностью), вышедших в издательстве «Азбука», стоял копирайт Стёпина и Мартынчик. В 2001 году на записи телепередачи «Ночная смена» Дмитрий Дибров назвал настоящее имя Светланы и что она является реальным автором книг «культового писателя» Макса Фрая.
Примерно в это же время директор издательства «Азбука» Максим Крютченко пытался зарегистрировать «Макса Фрая» как торговую марку своего издательства. В результате возникшего скандала Макс Фрай перестал сотрудничать с «Азбукой» и перешёл к сотрудничеству с издательством «Амфора».

Сергей Бережной назвал историю с псевдонимом Фрая «одной из самых забавных литературных игр последних пяти лет». Линор Горалик взяла у Светланы Мартынчик большое интервью на эту тему.Интервью было опубликовано на сайте Грани.ру: Сексуальный негр оказался блондинкой.  05.11.2001

После истории с раскрытием псевдонима следующая книга Макса Фрая «Энциклопедия мифов» получила подзаголовок «Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа».

В настоящее время под псевдонимом «Макс Фрай» пишет Светлана Мартынчик, без соавтора.

 Сотрудничество с издательством «Амфора» 
Начавшееся в 2000 году сотрудничество Макса Фрая с издательством «Амфора» оказалось весьма плодотворным: кроме выпуска книг про сэра Макса и других фантастических романов, был начат совместный проект «Фрам», название которого сложилось из слов «Фрай» и «Амфора». Проект просуществовал 10 лет.

 Сотрудничество с издательством «АСТ» 
С 2014 года книги Макса Фрая, а также составленные им сборники рассказов издаёт «АСТ».

 Награды и премии 
 Зиланткон, 1999 // Специальный Зилант
 Мир фантастики, Итоги 2005 // Лучшее продолжение отечественного цикла: Макс Фрай «Хроники Ехо»
 Серебряная стрела, 2008 // Лучший мужской образ: Хроники Ехо 5. Горе Господина Гро (2007)

 Описание литературного персонажа 
В «Предисловии правообладателей», предваряющем издание первого тома «Лабиринт» (издательство «Азбука», 1996 год) имеется сцена, где персонаж по имени Макс передаёт Стёпину и Мартынчик некие рукописи, при этом Макс указывает на этикетку безалкогольного напитка с надписью «alkohol frei», утверждая «вот так и пишется моя фамилия».

Сюжет циклов «Лабиринты Ехо» и «Хроники Ехо» построен на приключениях Сэра Макса преимущественно в городе Ехо (Практически в Сердце Мира), где он служит в Малом Тайном Сыскном Войске — организации, занимающейся контролем за использованием магии в соответствии с Кодексом Хрембера и борьбой с совершаемыми с её помощью преступлениями. В «Хрониках Ехо», продолжении цикла «Лабиринты Ехо», действие происходит в Городе в Горах (Шамхуме), созданном Сэром Максом на окраинах Кеттари. Каждая книга этой серии содержит одну рассказанную историю из жизни сотрудников Тайного Сыска.

Согласно исследованию гендерного аспекта текстов Макса Фрая, проведённому с помощью лингвоанализатора «Атрибутор» О. В. Кукушкиной, А. А. Смирновым и А. Н. Тимашевым, 

 Список произведений 

 Книги 

 Циклы книг 

 Антологии 

 «Книга непристойностей» (2001)
 «Книга извращений» (2002)
 «Книга для таких, как я» (2002)
 «Книга вымышленных миров» (2003)
 «Русские инородные сказки. По ту сторону — По эту сторону» (2003)
 «Русские инородные сказки 2. Как-то так — Как-то иначе» (2003)
 «Русские инородные сказки 3. Здесь. Сейчас — Всегда. Везде» (2003)
 «Русские инородные сказки 4. Вдох — Выдох» (2003)
 «Русские инородные сказки 5. Такие дела — Другое дело» (2003)
 «Русские инородные сказки 6. Была — Не была» (2003)
 «Русские инородные сказки 7. Жили-были» (2003)
 «Русские инородные сказки 8. Тут и там» (2003)
 «Книга одиночеств» (2004)
 «Книга врак» (2003)
 «ПрозаК» (2004)
 «Секреты и сокровища. 37 лучших рассказов 2005 года» (2006)
 «Уксус и крокодилы: 38 лучших рассказов 2006 года» (2007)
 «Беглецы и чародеи: 39 лучших рассказов 2007 года» (2008)
 «Шкафы и скелеты. 40 лучших рассказов 2008 года» (2009)
 «Живые и прочие. 41 лучший рассказ 2009 года» (2010)
 «Пять имён-1» (2006)
 «Пять имён-2» (2006)
 «78» (2006)
 «ТриП (Путешествие с тремя пересадками)» (2007)
 «Кофейная книга» (2008)
 «Чайная книга» (2008)
 «Куда исчез Филимор? Тридцать восемь ответов на загадку сэра Артура Конан Дойля» (2008)
 «Вавилонский голландец» (2009)
 «Книга страха» (2009)
 «Праздничная книга. Январь — июль» (2009)
 «Праздничная книга. Июль — январь» (2009)
 «В смысле» (2011)
 «Здесь был ФРАМ» (2011)

 Другие (в том числе авторские сборники и антологии) 
 «Идеальный роман (1997)»
 «Идеальный роман (1999, новая редакция)»
 «Энциклопедия мифов. Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа. Том первый. А-К» (2002)
 «Энциклопедия мифов. Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа. Том второй. К-Я» (2002)
 «Жалобная книга (маленький роман из жизни накхов)» (2003)
 «Сказки и истории» (2004)
 «Ключ из жёлтого металла» (2009)
 «Большая телега» (2008)
 «Одна и та же книга» (2010)
 «Первая линия: избранные рассказы» (2012)
 «Вторая линия: избранные рассказы» (2012)
 «Ветры, ангелы и люди» (2014) ISBN 978-5-17-083950-6
 «НяпиZдинг Сэнсэе» (2014) 
 «О любви и смерти» (2015) 
 «Прокотиков» (2015) 
 «Карты на стол» (2016)
 «НаперSники синея» (2016)
 «Авиамодельный кружок при школе № 6» (2016)
 «Так не бывает» (2017)
 «Новая чайная книга» (2017)
 «Новая кофейная книга» (2017)
 «Небеsное, zлодея» (2017)
 «Вся эта кухня» (2018)
 «Всё о мире Ехо и немного больше. Чашка Фрая» (2018)
 «Книга для таких, как я» (2019)
 «Nада» (2019)
 «Неизвестным для меня способом» (2019)
 «Это Макс Фрай» (2019) — фотоальбом
 «Не мешки» (2020)
 «Третья сторона» (2020)
 «Правила игры в человека» (2022)

 Переводы 
 на испанский язык
 Max Frei. Forastero — Ediciones Minotauro, 2005. 576 páginas. ISBN 84-450-7552-7
 Max Frei. Los reclutas de la eternidad — Ediciones Minotauro, 2006, 496 p. ISBN 84-450-7616-7

 на английский язык
 Max Frei. The Stranger (Book 1) — Overlook Press, 2009. ISBN 978-1-59020-065-0 Перевод Полли Гэннон
 Max Frei. The Stranger’s Woes (Book 2) — Overlook Press, 2011. ISBN 978-1590204788
 Max Frei. The Stranger’s Magic (Book 3) — Overlook Press, 2012. ISBN 978-1590204795
 Max Frei. The Stranger’s Shadow (Book 4) — Overlook Press, 2013. ISBN 978-1468300277

 на литовский язык
 Maksas Frajus. Atėjūnas — Vilnius: Nieko rimto, 2005. — 422 p. — ISBN 9955-9543-7-X
 Maksas Frajus. Amžinybės glėbyje — Vilnius: Nieko rimto, 2006. — 396 p. — ISBN 9955-683-03-1
 Maksas Frajus. Paprasti stebuklingi daiktai — Vilnius: Nieko rimto, 2006. — 271 p. — ISBN 978-9955-683-18-6
 Maksas Frajus. Tamsioji pusė — Vilnius: Nieko rimto, 2007. — 305 p. — ISBN 978-9955-683-31-5
 Maksas Frajus. Žalieji Išmos vandenys — Vilnius: Nieko rimto, 2010. — 239 p. — ISBN 978-9955-683-96-4
 Maksas Frajus. Saldieji Gravio sapnai — Vilnius: Nieko rimto, 2011. — 358 p. — ISBN 978-609-441-003-1
 Maksas Frajus. Ugurbado sugrįžimas — Vilnius: Nieko rimto, 2011. — 295 p. — ISBN 978-609-441-008-6

 Примечания 

 Литература 
 Огрызко В. В. Фрай Максим // Изборник: материалы к словарю русских писателей конца ХХ — начала XXI века. — Б. м.: Литературная Россия, 2003. — 285 с. — С. 258.
 Русская фантастика XX века в именах и лицах: справочник / Мещерякова М. Я. — Б. м.: Мегатрон, 1998. — 136 с. — (Библиотека гимназиста).
 Кукушкина О. В. , Смирнов А. А. , Тимашев А. Н.'' Посиделки гендерные: Макс Фрай — кто он, мужчина или женщина? Текстология.ру, 2002

Ссылки 

 Официальный аккаунт в Livejournal
 Официальный сайт
 Официальный сайт серии «ФРАМ»
 Макс Фрай в «Журнальном зале»

Макс Фрай
Литературные маски
Коллективные псевдонимы
Зиланткон
Писатели России
Писатели Украины